Schlänitzsee ist 

 ein See bei Potsdam, Brandenburg, durchflossen von der Wublitz, siehe Schlänitzsee (See)
 ein Gemeindeteil von Potsdam, Brandenburg, siehe Schlänitzsee (Potsdam)